Nalyan ist der Familienname folgender Personen:

 Hagop II. Nalyan (1706–1764), armenisch-apostolischer Erzbischof und Patriarch von Konstantinopel
 Takvor Nalyan (1843–1877?), armenischer Schauspieler, Lehrer, Übersetzer und Autor